William Thornton (1759-1828) fue un médico, inventor, pintor y arquitecto estadounidense. 

William Thornton o Bill Thornton también se puede referir a:

 William Thornton (académico), director de Hart Hall, más tarde Hertford. College, Oxford, 1688-1707
 William Thornton (inmigrante) (1620-1708), colono estadounidense.
 William Thornton (murió en 1769), militar y político inglés.
 William Thornton (Virginia burgess) (1717-1790), la colonia de Virginia maceta y político
 William Thornton (oficial del Ejército Británico) (1779-1840), general Británico
 William Thornton (Kansas político), Kansas político
 William E. Thornton (1929 - ), astronauta estadounidense.
 William J. Thornton (1878-1951), empresario y político estadounidense
 William L. Thornton (1844-1915), Nueva York político y juez
 William Neville John Thornton, irlanda del Norte político
 William Patton Thornton (1817-1883), médico Estadounidense
 William Taylor Thornton (1843-1916), el gobernador del Territorio de Nuevo México, 1893-1897
 William Wheeler Thornton (1851-1932), American jurista y autor de Indiana
 Willie Thornton (1920-1991), futbolista Escocés
 William Thornton (el bombero) (1826-1848), primer bombero de morir en el trabajo en Ontario
 William Thornton (lancha), ver fireboats de Toronto
 Willie Thornton (fútbol Canadiense) (nacido en 1986), Canadiense de fútbol de todo el receptor
 Proyecto de ley de Thornton, el alcalde de San Antonio, Texas, 1995-1997
 Billy Bob Thornton (nacido en 1955), actor Estadounidense
 Billy Thornton (rugby league), la liga de rugby futbolista de la década de 1940 para Inglaterra, y Hunslet
 William Thornton (Queensland político) (1817-1884), miembro del Consejo Legislativo de Queensland
 William Thomas Thornton (1813-1880), el economista, el funcionario y el autor